«Боз Гурд» Самух () — советский и азербайджанский футбольный клуб из города Самух (бывшее Набиагалы). Был основан в 1990 году.

История клуба

Советский период 
Клуб был создан в 1990 году под названием «Кюр» Самух. В чемпионатах СССР участия не принимал.

Новая история 
В 1992 году, после провозглашения независимости и началом проведения первого национального чемпионата, клуб удачно первенствовал в первой лиге Азербайджана под новым названием - «Боз Гурд» Самух, заняв 2 место и получив право выступить в следующем году в элите.

Дебютировав в 1993 году в высшей лиге самухцы заняли 9 место, сохранив за собой право остаться в высшем дивизионе. Лучшим бомбардиром самухцев стал Гасан Абдуллаев, с 6 забитыми мячами. Однако по окончании сезона клуб приостановил свою деятельность из-за финансовых трудностей.

Статистика

Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана

Бывшие футболисты 
Список игроков клуба в 1993 году.

Достижения 
 Серебряный призёр Первой Лиги Азербайджана 1992 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте www.weltfussballarchiv.com
 Профиль клуба на сайте www.foot.dk

Источники 
 Azerbaijan - List of Champions
 Профиль клуба на сайте footballfacts.ru
 FK Kür Samux => Boz Gurd Samux

Футбольные клубы Азербайджана, прекратившие существование
Футбольные клубы Азербайджана